

Persone
 Adam Gottlob Moltke (1710-1792) – diplomatico danese
 Adam Wilhelm Moltke (1785-1864) – politico danese, primo ministro della Danimarca
 Freya von Moltke (1911-2010) – scrittrice tedesca, esponente della resistenza antinazista
 Helmuth James Graf von Moltke (1907-1945) – giurista e avvocato tedesco
 Helmuth Johann Ludwig von Moltke, noto anche come von Moltke il giovane (1848-1916) – generale tedesco
 Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke (1800-1891) – generale prussiano
 Kuno von Moltke (1847-1923) – generale tedesco
 Werner von Moltke (1936-2019) – multiplista tedesco

Altro
 Classe Moltke – classe di incrociatori da battaglia della Marina imperiale tedesca
 Cratere Moltke – cratere lunare
 SMS Moltke – primo incrociatore da battaglia della classe Moltke della Marina imperiale tedesca

Pagine correlate
 Von Moltke